Piikainkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Piikainkari (ö, lat 60,83, long 21,32), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Piikainkari (ö, lat 60,49, long 21,50), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar